Il toponimo Turen, con diverse grafie, può riferirsi a:

Tureň, comune della Slovacchia nel distretto di Senec
Turén, comune del Venezuela nello Stato di Portuguesa

Altri progetti